Mirosława Sada – polska sekretarka planu i reżyserka filmowa.

Filmografia

Sekretariat planu 
Filmy

 2019: Valley of the Gods
 2017: Ptaki śpiewają w Kigali
 2016: Szczęście świata
 2016: Wielki Tydzień
 2011: Sala samobójców
 2010: Made in Poland
 2010: Maraton tańca
 2009: Zwerbowana miłość
 2006: Hiena
 2005: Doskonałe popołudnie
 2004: W dół kolorowym wzgórzem
 2002: Golasy
 2001: Głośniej od bomb
 2001: Jutro będzie niebo
 2000: Nie ma zmiłuj
 1999: Odlotowe wakacje
 1998: Dom Pirków
 1998: Liceum czarnej magii
 1996: Baśń o Pączkowej
 1994: Cudowne miejsce
 1994: Voyage en Pologne
 1993: Jańcio Wodnik
 1990: Seszele
 1989: Konsul
 1988: Serenite
 1987: Pusta klatka
 1986: Kronika wypadków
 1984: Jak się pozbyć czarnego kota
 1984: Powinowactwo
 1982: Wyjście awaryjne

Seriale

 2016–2017: Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny
 2013: Głęboka woda
 2011–2013: Galeria
 2009–2010: Tancerze
 2003–2008: Fala zbrodni
 2002–2003: Gorący temat
 1998–1999: Życie jak poker

Spektakle telewizyjne

 2008: Spowiedź w drewnie. Żywoty świętych
 2006: Śmierć rotmistrza Pileckiego
 2005: Fotoplastikon
 2005: Małe piwo
 2005: Wschody i Zachody Miasta
 2004: Miłości
 2004: Pan Dwadrzewko
 2003: Dobry Adres
 2003: Lekcja angielskiego
 2003: Martwa królewna
 2003: Obrona
 2003: Przypadek Klary
 2002: Autostrada
 2002: Courage mojej matki
 2002: Dwoje na huśtawce
 2002: Transfer
 2002: Wizyta starszej pani
 2001: Ballada o Zakaczawiu
 2001: Kamera marzeń
 2001: Siedem dalekich rejsów
 2000: Ballada o zabójcach
 2000: Czarodziejskie krzesiwo
 2000: Miłość na Madagaskarze
 2000: Pani Hapgood
 1999: Łamigłówka
 1999: Miłość - to takie proste
 1999: Skrzypki
 1999: Top Dogs

Współpraca reżyserska 
Filmy

 1997: Gniew
 1995: Szabla od komendanta
 1993: Magneto
 1987: Cienie
 1985: Lubię nietoperze
 1983: Piętno
 1983: Szkatułka z Hongkongu
 1982: Jeśli się odnajdziemy
 1982: Zabijanie koni
 1981: Chłopiec
 1981: Rdza
 1979: Kung-fu
 1979: Wściekły
 1979: Zerwane cumy
 1978: Azyl
 1977: Wolna sobota
 1977: Zakręt
 1976: Blizna
 1976: Klaps
 1976: Krótka podróż
 1975: Egzekucja w ZOO
 1975: Grzech Antoniego Grudy
 1975: Personel

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polscy reżyserzy filmowi